Horus bezeichnet:

 eine antike ägyptische Gottheit, siehe Horus
 Horus (Himmelsstier), in der ägyptischen Mythologie und Astronomie der Planet Saturn
 Roter Horus, in der ägyptischen Mythologie und Astronomie der Planet Mars 
 ein Buch von Wolfgang Hohlbein, siehe Horus (Roman)
 einen Hauptgürtelasteroiden, siehe (1924) Horus
 Unvollendetes Vorläuferprojekt des Satellitensystems SAR-Lupe 
 die Vereinszeitschrift des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf (DVBS) (online)
 den Künstlernamen von Richard Engels

Siehe auch:
 Horusauge
 Horus-Name
 Horussegler